Câmpia se poate referi la:

Câmpia, Caraș-Severin
Câmpia, Sălaj

Vezi și 
 Câmp (dezambiguizare)
 Câmpu (dezambiguizare)
 Câmpeni (dezambiguizare)
 Câmpu Mare (dezambiguizare)
 Câmpulung (dezambiguizare)

Toponime românești